Santa Coloma kan syfta på:

 Santa Coloma (kommun) – en kommun i La Rioja i Spanien
 Santa Coloma (kommunhuvudort) – huvudorten i kommunen
  Santa Coloma d'Andorra – en ort i Andorra